Grundfläche steht für:

 Grundfläche (Geometrie)
 Grundfläche (Architektur), die Abmessungen eines Bauwerks im Bauwesen
 das Gesamtausmaß des besessenen Landes im Allgemeinen, siehe Grundbesitz
 Grundstücksfläche, das Flächenausmaß einer Katasterfläche
 Bestandesgrundfläche in der Forstwirtschaft